ФРГ принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1972 года в Саппоро (Япония) во второй раз, и завоевала одну бронзовую, одну серебряную и три золотые медали. Сборную страны представляли 16 женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1972
Страны на зимних Олимпийских играх 1972 года